Ira (achternaam), een zeldzame familienaam van Estlandse oorsprong
 Ira (voornaam), een voornaam die voor zowel jongens als meisjes wordt gebruikt
 een van de zeven hoofdzonden
 IRA (Irish Republican Army), het Iers Republikeins Leger
 Indian Rights Association, een Amerikaanse belangenorganisatie voor de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten
 Inflation Reduction Act, een Amerikaanse begrotingswet uit 2022
 Islamabad Rugby Association, een rugbybond in Islamabad, Pakistan
 de ICAO-aanduiding voor Iran Air, een Iraanse luchtvaartmaatschappij